Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 126-os, továbbá 126A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 126-os busz (Budapest)
 126A busz (Budapest)

 126-os busz (Pécs)megszűnt